Cojoba puede referirse a:
 Cojoba, banda de punk de Puerto Rico;
 Cojoba, género de plantas.